Conte bzw. Conté steht für:

 Conte, italienischer Adelstitel, entspricht dem deutschen Titel Graf
 Conte (Familienname), italienischer Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Conte (Literatur), französische Erzählform zwischen Roman und Novelle
 Conté (Stifte), Kreidestifte
 Conte Verlag, Verlag für Belletristik und Wissenschaft im Saarland
 Conte (Band), deutsche Band
 Conte (Jura), Gemeinde im Département Jura, Frankreich
 Villa del Conte, Gemeinde in der Provinz Padua, Venetien, Italien
 Conte-di-Cavour-Klasse, Schlachtschiffklasse der italienischen Marine

Siehe auch:
 Leconte
 Le Conte
 Del Conte
 Contes
 Conteh